Пермикин — фамилия; имеет женскую форму Пермикина.
 Пермикин, Борис Сергеевич (1890—1971) — военный деятель Белого движения.
 Пермикин, Григорий Маркианович (1813 – 5 июня 1879) — золотопромышленник, путешественник и геолог, первооткрыватель байкальского лазурита саянского нефрита.
 Пермикин, Николай Максимович (1900—1977) — председатель колхоза «Уральский рабочий» Богдановичского района Свердловской области, Герой Социалистического Труда.